Брото ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 128.11 км². Население — 542 человека (на 2010 год). Расстояние — 104 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки
 Datos estadísticos del municipio de Broto en el portal AragonEsAsí
 Página oficial del Ayuntamiento de Broto

Муниципалитеты Уэски